Pilgram steht für:

 Name mehrerer Adelsfamilien, siehe Liste der Adelsgeschlechter namens Pilgram
 Pilgram (Gemeinde Münzbach) Ortschaft der Marktgemeinde Münzbach im Bezirk Perg, Oberösterreich

Pilgram ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Pilgram (* 1946), österreichischer Soziologe und Kriminologe
 Franz Anton Pilgram (1699–1761), österreichischer Architekt
 Friedrich Pilgram (1819–1890), deutscher Philosoph und theologischer Schriftsteller
 Gerhard Pilgram (* 1955), österreichischer Kulturmanager, Autor und bildender Künstler
 Heinz Müller-Pilgram (1913–1984), deutscher Maler und Zeichner
 Ingeborg Pilgram-Brückner (1924–2013), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Sophie Pilgram (1808–1870), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Pilgrams
 Pillgram